Черномо́рский поселко́вый сове́т (, )  — административно-территориальная единица в Черноморском районе АР Крым Украины (фактически до 2014 года); ранее до 1991 года — в составе Крымской области УССР в СССР. 

В 1957 году после преобразования села в посёлок городского типа (рабочий посёлок)  Черноморское, в нём был создан поселковый совет.

Население по переписи 2001 года — 11643 человек.

К 2014 году поссовет включал 1 населённый пункт — пгт Черноморское.

С 2014 года на месте поссовета находится Черноморское сельское поселение.

Примечания

Ссылки и источники 
 

Поселковые советы Черноморского района